Carditella hawarensis är en musselart. Carditella hawarensis ingår i släktet Carditella och familjen Condylocardiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
hawarensis